Boyea ist der Familienname folgender Personen:

 Earl Alfred Boyea (* 1951), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Lansing
 Ormiston Boyea, vincentischer Politiker